Schützenberg bezeichnet folgende geografische Objekte:

 Schützenberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Schützenberg (Thüringer Wald) , Berg bei Oberhof, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen